Rüte (gsw. Rüüti) - gmina (niem. Bezirk) w Szwajcarii, w kantonie Appenzell Innerrhoden. 31 grudnia 2014 liczyła 3480 mieszkańców.

Przypisy 

Appenzell Innerrhoden
Gminy w kantonie Appenzell Innerrhoden